«Дунеря» (Галац) () — колишній румунський професіональний футбольний клуб з міста Галац на південному сході Румунії, заснований у 1970 році. Клуб було розпущено у 2014 році.

Історія 
Клуб був заснований в 1970 році під назвою «Галац» в результаті об'єднання місцевих команд «Глорія» та «Оцелул» і зайняв місце останньої в Дивізії Б, другому дивізіоні країни.

У 1974 році клуб вперше в історії вийшов до найвищого дивізіону Румунії і загалом провів 5 сезонів у Лізі I. Незважаючи на невелику кількість років, проведених в еліті і низькі результати у таблиці, команда досягла ряд сенсаційних перемог проти румунських грандів — 2:1 з «Динамо» (Бухарест) у 1975 році і 2:0 в 1980 році, 1:0 з «Рапідом» (Бухарест) у 1977 році і 3:1 зі «Стяуа» у 1983 році.

На короткий період це була головна команда Галацу, але після відродження і підйому «Оцелула» у 1980-х роках, команда, що з 1982 року стала носити назву «Дунеря», втратила позиції і виступала виключно у другому та третьому дивізіонах.

Наприкінці сезону 2007/08 клуб зайняв 17 місце і мав вилетіти в Лігу III, але їм вдалося зберегти свою прописку через зняття «Кемпіни». Втім 2014 року команда все ж понизилась у класі, після чого через фінансові проблеми була розформована.

Хронологія назв

Досягнення 
Ліга I :
 Найкраща позиція: 14 (1979–80)

Кубок Румунії :
 Фіналіст (1): 1975–76

Ліга II :
 Переможець (4): 1973–74, 1975–76, 1978–79, 1982–83
 Друге місце (3): 1977–78, 1984–85, 1991–92

Ліга III :
 Переможець (2): 1989–90, 2003–04
 Друге місце (3): 1987–88, 1988–89, 1990–91

Статистика виступів

Виступи у єврокубках

Примітки

Посилання 

 Профіль на liga2.ro 
 Профіль на сайті frf.ro 

Футбольні клуби Румунії
Галац
Футбольні клуби, розформовані 2014
Футбольні клуби, засновані 1970
зникли в Європі 2014
2014 у румунському спорті